Ulica Siemianowicka w Chorzowie
 Ulica Siemianowicka w Katowicach

Siemianowicka